«Неисправимый оптимист» (буквальное название Гнев Плейсида Лейка) — фильм австралийского режиссёра Тони МакНамара, снятый в 2003 году.

Сюжет 
Плейсиду Лейку «повезло» с родителями-неформалами. Мать одержима идеями свободной любви, а отец дилентански пытается проповедовать позитивную психологию. В итоге даже вызывающий фильм сына, в котором родители Плейсида сняты в момент обсуждения своих сексуальных проблем, они характеризуют как «смелый», а сына как «креативного». Однако, подобная «свобода» в семье оборачивается для мальчика проблемами в школе, где его регулярно избивают одноклассники Булл, Энгус и Ленчи. Но у Плейсида с детсадовского возраста есть и подруга — Джемма, отец которой только и мечтает, как сделать из дочери вторую Марию Кюри.

После школы Лейк решает изменить свою жизнь — к ужасу родителей он идёт работать в страховую компанию. Там он находит покровителя в виде начальника Джоэла, который постоянно пытается продвинуть молодого человека, в том числе включает его в инновационную программу «Быстрый свет». В этом проекте Плейсид знакомится с симпатичной сотрудницей Джейн, которая постоянно предлагает молодому человеку заняться сексом безо всякой эмоциональной близости. В то же время отношения Лейка с Джеммой только усложняются…

В ролях

Награды 
 2004 — премия Australian Film Institute за лучший сценарий
 2003 — премия Australian Writers' Guild за лучший игровой фильм
 2003 — премия Australian Writers' Guild (лучший режиссёр)
 2003 — премия Melbourne International Film Festival за популярный игровой фильм

Ссылки 

Кинокомедии Австралии
Кинокомедии 2003 года
Фильмы Австралии 2003 года